Vilayanur S. Ramachandran (1951) è un neurologo indiano.
20851 Ramachandran è un asteroide del sistema solare.
Gopalasamudram Narayana Iyer Ramachandran (1922-2001) è uno scienziato indiano che ha dato contributi nella fisica e nella biochimica.
il grafico di Ramachandran è un metodo biochimico di visualizzazione delle conformazioni di una proteina.
Ramachandra è il nome completo di Rāma, il settimo avatar della religione induista